Kohout kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Kohout (berg), Södra Böhmen, 
 Kohout (kulle), Ústí nad Labem, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar